Algarrobas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ceratonia siliqua
 el nombre común de la planta Vicia articulata
 el nombre común de la planta Vicia monantha 
 el nombre común de la planta Vicia sativa